Fyli kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Fyli, kommun, Attika, Nomarchía Dytikís Attikís, 
 Fylí, ort, Attika, Nomarchía Dytikís Attikís,